L’association Cocktail & Culture est une association à but non lucratif loi de 1901 qui a pour objectif de promouvoir la culture en instaurant un dialogue privilégié entre une personnalité du monde littéraire, artistique ou politique et le public.

Festivals littéraires 
L’association organise chaque année six salons littéraires en partenariat et placés sous le patronage des maires d’arrondissement dans lequel se tient le salon.

Elle organise également la cérémonie de remise de sept prix Littéraires, le prix littéraire Simone-Veil, le prix des Femmes de Lettres, le prix du Guesclin de l'histoire, le prix Gonzague Saint-Bris de la Biographie, le Prix des Empires, le Prix de la Mairie du 8e, le prix Georges Bizet de l'opéra et de la danse, le prix de l'Art de Vivre Parisien, le prix Archestrate de la gastronomie, le prix Drouot des Amateurs du livre d'art, le prix Gazette Drouot et le Prix Cocktail & Culture.

Prix Cocktail & Culture 
Créé en 2022, le Prix Cocktail & Culture récompense un ouvrage original intéressant le grand public.

Il a été remis pour la première fois le 20 octobre 2022 lors de la 4e Librairie Ephémère du Théâtre des Champs-Elysées par Claude Lelouch à la philanthrope Lola Till pour son ouvrage "Vers la paix intérieure" aux éditions Nouveau Monde.

Salon des Femmes de Lettres 
Créé en 2009, le Salon des femmes de lettres réunit chaque année une soixantaine d'auteures à l’occasion d’une séance de dédicaces.

Il est parrainé par Jean-Marie Rouart de l’Académie française et par le directeur du Cercle National des Armées et du maire du .

Il y est décerné le prix littéraire Simone-Veil. Ce prix a été créé par l’association Cocktail & Culture pour récompenser chaque année un ouvrage retraçant l’œuvre d’une femme d’action, en hommage à Simone Veil qui accepté que le prix porte son nom.

Le trophée est remis par Jean Veil et Pierre-François Veil.

Salon de l'Histoire 

Créé en 2010, le Salon de l’histoire placé sous le patronage du ministère de la Culture, du recteur de l’académie, chancelier des universités de Paris et du maire du , et du directeur du Cercle national des armées, réunit chaque année une soixantaine d’auteurs d’essais, de biographies et de romans historiques à l’occasion d’une séance de dédicace.

Il y est décerné le prix du Guesclin de l’histoire remis par Philippe du Guesclin, marquis de Saint Gilles.

Salon du Voyage en Littérature 
Ce salon, dont la première édition a eu lieu le 15 juin 2011 a réuni une trentaine d’auteurs ayant écrit sur le thème du voyage. C’est pourquoi il s'est tenu à bord de la péniche du Cercle de la mer, amarrée en face de la tour Eiffel (port de Suffren) sous le patronage de la maire du , Rachida Dati et du contre-amiral Jacques Bridelance. Il a été parrainé Olivier Poivre d'Arvor et Sylvain Tesson.

Salon Littéraire de la Gastronomie  

L'édition 2011, placée sous le patronage du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Culture, du député-maire du  Claude Goasguen et du député de Paris Bernard Debré a réuni une quarantaine d'auteurs ayant écrit sur le thème de la gastronomie. Il s'est tenu le  à la mairie du  de Paris en partenariat avec le docteur Frédéric Saldmann et le  Cuisine à la française.

Il y a été décerné le prix Archestrate remis en 2011 par le chef Marc Meneau.
Les lauréats 2011 étaient François Cérésa pour Le Petit Roman de la gastronomie et Frédérique Jacquemin pour À table avec Marcel Pagnol.

L'édition 2012, placée sous le patronage de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, du maire du  Brigitte Kuster et du député de Paris Bernard Debré a réuni une quarantaine d'auteurs ayant écrit sur le thème de la gastronomie. Il s'est tenu pour le 19 octobre 2012 au CFA Médéric, École Hôtelière de Paris en partenariat avec les librairies Fontaine.

L'édition 2013 était parrainée par Guillaume Gomez, chef de l'Élysée.

L'édition 2014 était parrainée par le chef Guy Martin, chef du Grand Véfour.

Le prix a été remis en 2012 par le chef Christopher Hache, chef de l'hôtel de Crillon. Les lauréats 2012 étaient : prix Archestrate décerné à Michel Roth pour Ritz Paris Haute Cuisine, prix spécial du jury à Heather Whitney pour Le Cocottes Book et Prix du CFA Médéric à Frederick Grasser-Hermé pour La Cuisinière du Cuisinier.

Le Prix a été remis en 2013 par le chef Amandine Chaignot, chef de l'Hôtel Raphaël, avec la participation du Manoj Mondal, Chef de Partie à l'Hôtel Pullman Tour Eiffel. Les lauréats 2013 étaient : Prix Archestrate décerné à Christian Constant pour Chez Constant, Recettes et Produits du Sud-Ouest et Alain Vircondelet pour La Cuisine de Là-Bas. Prix Spécial du Jury à Muriel Lacroix et Pascal Pringarbe pour Les Carnets de Cuisine de George Sand et Prix du CFA Médéric à la revue 180°C Des Recettes et des Hommes

Le Prix a été remis en 2014 par le chef Stéphanie Le Quellec, chef de l'Hôtel Prince de Galles. Les lauréats de 2014 : prix Archestrate décerné à Gilles Stassart pour Les Erreurs dans la Cuisine, prix spécial du Jury à Nathalie Krafft et Michel Portos pour Un dîner en Musique et prix du CFA Médéric à Marie-Hélène Baylac pour Le Dictionnaire Gourmand.

Le trophée du Prix Archestrate est réalisé par Henriot, Quimper, pour Alain Passard.

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art et Prix Gazette Drouot - Librairie Ephémère de Drouot 
Depuis 2015, le prix Drouot est remis au cours d'une librairie éphémère réunissant une trentaine d'auteurs de livres ayant pour sujet principal l'art.

Les membres du jury du prix Drouot sont :
 Jean-Marie Rouart, de l'Académie française (président)
 Patrick de Carolis
 Nicolas Chaudun
 Franck Ferrand
 Alexandre Giquello, président de Drouot Patrimoine
 Adrien Goetz, de l'Académie des Beaux-Arts
 Christophe Leribault
 Catherine Pégard
 Clémentine Portier-Kaltenbach
 Véronique Prat
 Jean-Louis Remilleux
 Pierre Rosenberg, de l'Académie française
 Thierry Sarmant

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2022: Jean-Pierre CUZIN « Georges de La Tour » Citadelles & Mazenod

Prix Gazette Drouot 2022 : Annick et Didier MASSEAU « L'Escalier de Cristal » Monelle Hayot

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2020 : Eric PAGLIANO et Sylvie RAMON « Drapé » Liénart Editions

Prix Spécial du Jury : Alexandra JAFFRE «Seizô Sougawara, maître laqueur d'Eileen Gray » Editions Mérode

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2019 : Christophe BEYELER « Napoléon, l’art en majesté » Editions de Monza

Prix Spécial du Jury : Alexandre MARE, Stéphane BOUDIN-LESTIENNE  « Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du {{s-|XX}} » Bernard Chauveau

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2018:  "François Ier et l'art des Pays-Bas" collectif sous la direction de Cécile Scaillièrez, Somogy et Louvre Editions

Prix Spécial du Jury : "Chantilly, le domaine des Princes" collectif (photographies : Marc Walter), Swan Editeur

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2017 : Alexandre MARAL « Girardon, le sculpteur de Louis XIV » Arthena

Prix Spécial du Jury : Michel PASTOUREAU « Rouge, histoire d’une couleur » Seuil

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2015/2016 : Alexandre Gady, pour son livre Le Louvre et les Tuileries.

Prix Spécial du Jury : Catherine Örmen, pour son livre L'Art de la mode.

Librairie Ephémère du Théâtre des Champs-Elysées et Prix Georges Bizet de l'Opéra et de la Danse 
Créé en 2017, la Librairie Ephémère du Théâtre des Champs-Elysées réunit chaque année une quarantaine d'auteurs à l’occasion d’une séance de dédicaces autour du thème de l'opéra et de la danse dans le hall du Théâtre des Champs-Elysées.

Il y est décerné le prix Georges Bizet. Ce prix a été créé par l’association Cocktail & Culture pour récompenser chaque année un ouvrage dédié à l’l'opéra et à la danse. Depuis 2019, le prix est divisé en deux catégories : opéra et danse.

Librairie Ephémère du Fouquet's et Prix du Livre l'Art de Vivre Parisien 
Créé en 2018, la Librairie Ephémère du Fouquet's réunit chaque année une cinquantaine d'auteurs à l’occasion d’une séance de dédicaces autour du thème de l'art de vivre parisien sous le patronage de la Mairie du 8e arrondissement.

Prix Céleste-Albaret 
Depuis 2015, le prix Céleste-Albaret est décerné à l'Hôtel Littéraire Le Swann à un ouvrage consacré à Marcel Proust et à son œuvre, en partenariat avec la librairie Fontaine Haussmann.

Il a été remis en 2015 à Laure Hillerin, pour son livre La comtesse Greffulhe, l'ombre des Guermantes aux éditions Flammarion.

En 2016, le prix est remis à Pierre-Yves Leprince pour Les nouvelles enquêtes de Monsieur Proust, aux éditions Gallimard.

En 2017, le prix a été décerné à Philippe Berthier pour son livre Charlus aux éditions de Fallois.

En 2018, Evelyne Bloch-Dano reçoit le prix pour Une jeunesse de Marcel Proust, aux éditions Stock

Les membres du jury sont :

 Jean-Paul Enthoven
 Michel Erman
 Laure Hillerin
 Jacques Letertre
 Mireille Naturel
 Jürgen Ritte
 le lauréat de l'année précédente

Notes et références 

Association ou organisme culturel en France